Чемпионат Франции по шахматам — ежегодное спортивное соревнование, организуемое Французской шахматной федерацией (FFE).

История 
Первый официальный чемпионат Франции по шахматам состоялся в июле 1923 года, вслед за созданием двумя годами ранее Французской шахматной федерации. В турнире, прошедшем в трёх парижских клубах, приняло участие четыре игрока. Победитель неофициального первенства 1914 Альфонс Гётц исполнял судейские функции. Неожиданно для многих чемпионом стал юрист по образованию Жорж Рено, представлявший шахматистов Ниццы.

Статистика

Неофициальные чемпионаты Франции

Официальные чемпионаты Франции

Литература 
 Gatine, Marc. 1997. Larousse du jeu d'échecs: découvrir, approfondir, maîtriser. Paris: Larousse.

Ссылки 
 Héritage des échecs français 

Франция
 
Шахматы во Франции